Snob (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Snob (persoon), een persoon die graag tot een hogere sociale klasse wil worden gerekend